Гео́ргий Богда́нов:
 Богданов, Георгий Дмитриевич (1907—?) — советский футболист и арбитр.
 Богданов, Георгий Николаевич (1918—?) — советский футболист.